Ekspansion kan hentyde til flere artikler:
 Ekspansion (erhverv) – når en virksomhed vokser.
 Ekspansion (termodynamik) – når en gasart udvides.